Сборная Венгрии по гандболу — команда, представляющая Венгрию на международных турнирах под руководством Международной федерации гандбола и европейских турнирах под руководством Европейской федерации гандбола. Может означать:
 Мужская сборная Венгрии по гандболу
 Женская сборная Венгрии  по гандболу